F70 peut faire référence à :

Médecine 
 Retard mental léger, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon F70, un appareil photographique de Nikon.

Transports 
Automobile
 Ferrari F70, le nom en interne de la Ferrari LaFerrari, une supercar du constructeur italien Ferrari.

Aviation
 Fokker F70, un avion de ligne régional du constructeur néerlandais Fokker.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres